Jakuschew (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Jakuschew (* 1947), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Prochorowitsch Jakuschew (1937–2001), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Wladimirowitsch Jakuschew (* 1968), russischer Politiker und Jurist

Siehe auch:
 Jakuschewa (weibliche Form)